Мальсбург — руины на вершине холма Мальсберг (нем. Malsberg) к северо — западу от города Циренберг в Кассельском районе.
 Мальсбург, Кароль (31 июля 1856, Черниховцы — 31 декабря 1942, Львов) — польский физиолог, зоотехник, профессор агрономии и животноводства.
 Мальсбург-Марцелль — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.